Задніпровський — українське прізвище. Відомі носії:
 Задніпровський Влад Миколайович — український актор. 
 Задніпровський Володимир Миколайович (*1959) — український кіно- та театральний актор. Заслужений артист України. 
 Задніпровський Леонід Сергійович (1904—1971) — радянський український актор. Заслужений артист УРСР. 
 Задніпровський Лесь Михайлович (*1953) — український актор театру, кіно та дубляжу. Народний артист України (1998).
 Задніпровський Микола Леонідович — український актор.
 Задніпровський Михайло Олександрович (1924—1980)— український актор.
 Задніпровський Назар Олександрович (*1975) — український актор театру, кіно та дубляжу. Народний артист України (2017).
 Задніпровський Олександр Ілліч (1947—2007) — український історик.

Українські прізвища